Шинкар Микола Ларіонович (1890–1920) — український військовий діяч.
 Шинкар Олександр Сергійович (1981) — російський хокеїст.
 Шинкар Петро Михайлович (1897–1983) — український вчений-хімік, політичний діяч, член-основоположник УРДП.

Див. також 
 Шинок

Українські прізвища